Das Zeichen " steht für:

 Anführungszeichen (″) als Interpunktionszeichen
 Zweistrich (″) bei Schreibmaschinen und Ersatzzeichen für den typografisch korrekten Zweistrich, siehe Prime (Typografie)
 Unterführungszeichen („) bei Schreibmaschinen und Ersatzzeichen für das typografisch korrekte Unterführungszeichen